Сезон 1996 года стал для ФК «Спартак» Москва 5-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

Перед началом сезона Олег Романцев оставил пост главного тренера команды, решив сосредоточиться на подготовке сборной России к чемпионату Европы-96, но должность президента «Спартака» он за собой сохранил, а пост главного тренера занял Георгий Ярцев. Кроме того, помощник главного тренера Вячеслав Грозный возглавил украинский «Днепр», а в «Спартак» пригласили Виктора Самохина.

Произошли серьёзные изменения в составе, Виктор Онопко, Станислав Черчесов, Сергей Юран, Василий Кульков, после первых туров чемпионата и Валерий Шмаров отправились за границу, а после Евро-96 ушёл Юрий Никифоров. По российским клубам разъехались Дмитрий Тяпушкин, Мухсин Мухамадиев, Андрей Иванов, Валерий Масалитин, Андрей Афанасьев, карьеру завершил Сергей Родионов.

Из дубля в основной состав были переведены Алексей Мелёшин, Владимир Джубанов, Константин Головской, Вадим Евсеев, Владислав Дуюн, регулярно в сезоне начали играть Егор Титов и Александр Ширко. Из камышинского «Текстильщика» перешёл Александр Филимонов. Ярцев не скрывал, что делает ставку на молодёжь, назвав этот состав «пионеротрядом во главе с Горлуковичем». Последний перебрался в Москву из «Спартака-Алании». «Спартак», несмотря на наличие в его рядах 34-летнего ветерана Горлуковича, стал в сезоне-96 самой молодой командой чемпионата — средний возраст футболистов составил 22,7 года.

Готовясь к четвертьфинальным поединкам Лиги чемпионов с «Нантом», москвичи приняли участие в турнире по мини-футболу в Гамбурге. И в первом же матче с «Санкт-Паули» тяжелейшую травму получил защитник Дмитрий Хлестов, в итоге он пропустил весь сезон, а руководство клуба решило в будущем не играть в подобных соревнованиях. В гостевом матче против «Нанта» спартаковцы проиграли, пропустив два мяча. В домашнем матче в первом тайме благодаря двум мячам Никифорова счёт в двухматчевом противостоянии стал равным, однако во втором тайме Николя Уэдек забил два мяча и сравнял счёт в матче, в итоге «Спартак» закончил своё выступление в Лиге чемпионов.

Между двумя поединками в еврокубках красно-белые выдали неудачный старт во внутреннем первенстве, подопечные Ярцева проиграли в Калининграде «Балтике» 0:1. Но затем молодой спартаковский коллектив выдал 13-матчевую беспроигрышную серию, которую в начале июля оборвало «Динамо» (1:2). Долгое время красно-белые не могли выйти на первое место, впереди шли «Алания», «Ротор» и «Динамо», «Спартак» стал лидером лишь за два тура до финиша после игры с «Торпедо».

В Кубке УЕФА во втором квалификационном раунде спартаковцы прошли загребскую «Кроацию» (1:3 — в гостях, 2:0 — дома). «Спартак» вышел на датский «Силькеборг», москвичи победили в обеих встречах. Следующим соперником красно-белых стал «Гамбург», в гостях произошло крупное поражение 0:3, дома лишь ничья 2:2, в итоге клуб закончил своё выступление в Кубке УЕФА. В Кубке России спартаковцы прошли в финал, где уступили московскому «Локомотиву», хотя по ходу встречи вели 2:1, решающий мяч был пропущен за считанные минуты до финального свистка.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1996

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 Нумерация туров может отличатся из-за переносов матчей.

Золотой матч 

В этом матче встречались два чемпиона России прошлых лет — «Спартак» Москва (1992, 1993, 1994) и «Алания» Владикавказ (1995). По итогам 34-х туров чемпионата эти команды набрали по 72 очка, поделив между собой первое место в турнирной таблице. В данном случае, по регламенту проведения чемпионата России по футболу в 1996 году, прочие показатели выступления команд не учитывались — предусматривалось проведение дополнительного золотого матча.

Счёт в матче в середине первого тайма открыл капитан «Спартака» Илья Цымбаларь, а за 6 минут до конца матча второй мяч в ворота «Алании» забил Андрей Тихонов, который до этого в чемпионате провёл все 34 матча и забил 16 мячей. Через четыре минуты Анатолий Канищев сократил разницу в счёте, но большего его команда добиться не успела — итог 2:1, и «Спартак» завоевал свой 4-й чемпионский титул. Андрей Тихонов, ставший автором победного гола, по итогам опроса игроков высшей лиги стал лучшим футболистом года в России.

Статистика в чемпионате России

Кубок России 1995/96

Лига чемпионов 1995/96

1/4 финала

Кубок УЕФА 1996/97

Второй квалификационный раунд

1/32 финала

1/16 финала

Чемпионат России 1996 (дублирующий состав) 
Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 1996 года выступал в Третьей лиге, 3-й зоне.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Х Ratsherrn Cup 
Регламент турнира: 5 на 5, два тайма по 12 минут

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1995/96 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1995/96 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке УЕФА 1996/97 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1995/96 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов 1995/96 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке УЕФА 1996/97 на сайте Fc-dynamo.ru

1996
Спартак Москва
1996
Спартак Москва